МОП (кирилл.) — аббревиатура, может означать:

 Малоинвазивные оперативные вмешательства
 Малые отростки подоцитов
 Международная организация за прогресс
 Международная организация по стандартизации
 Международная организация предпринимателей
 Международное общество почвоведов
 Международное объединение профсоюзов
 Межоболочечное пространство
 Межотраслевой ограничительный перечень
 Межотраслевые правила
 Место общего пользования — замкнутое или отгороженное пространство, предназначенное для временного использования населением.
 «Металл-Оксид-Полупроводник» — технология производства транзисторов.
 Министерство оборонной промышленности
 Министерство оборонной промышленности СССР
 Министерство оборонной промышленности Азербайджана
 Министерство охраны природы
 Министерство охраны природы Туркмении
 Младший обслуживающий персонал — работники, выполняющие функции обслуживания и не участвующие непосредственно в основных процессах предприятия.
 Многорейсовая обработка платежей
 Модели, объекты и процессы
 Молодёжная общественная палата — российская общественная организация.
 Московская областная прокуратура
 Московское областное правление
 Моторно-осевой подшипник
 Мощный отвальный плуг
 Муниципальное оленеводческое предприятие

Другое
 Моп — швабра со сменными насадками для сухой или влажной уборки.

MOP, MoP:

 Major Opportunity Point — теннисный термин, момент гейма при счёте 0—30.
 Massive Ordnance Penetrator — американская противобункерная авиационная бомба.
  — метод, позволяющий менять семантику языка программирования.
 Mists of Pandaria — компьютерная игра, четвёртое дополнение к MMORPG World of Warcraft.
 Most Outstanding Player — награда в американском студенческом баскетбольном турнире NCAA.
 MOP — код денежной единицы автономной территории Макао (Китай).